Donja Rašenica, naselje u sastavu Grada Grubišnoga Polja
 Gornja Rašenica, naselje u sastavu Grada Grubišnoga Polja